Greven peut faire référence à :

Toponymie 
 Greven, ville allemande de l'arrondissement de Steinfurt, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Greven, commune allemande de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

Homonymie 
 Alfred Greven, producteur de cinéma allemand

Homonymie de toponyme